Генна́дий Миха́йлович Добро́в (до 1971 года — Гладунов) (9 сентября 1937, Омск — 15 марта 2011, Москва) — советский и российский художник. Народный художник Российской Федерации (2010). Член-корреспондент Российской академии художеств (2011).

Биография 
Геннадий родился в семье художников в Омске.
Отец — М. Ф. Гладунов — учил его рисовать с детских лет.

В 1951—1956 гг. учился в Московской средней художественной школе, с 1954 участвовал в художественных выставках. Учился в МГХИ им. Сурикова 1956 по 1962 годы.

На первом курсе Суриковского института Геннадий посещал кружок Матвея Алексеевича Доброва, превосходного офортиста, учившегося в Париже. В лице Матвея Алексеевича провинциальный юноша впервые увидел глубоко религиозного человека с врождёнными устоями морали и нравственности. Через 13 лет после его смерти, в память об учителе, художник, с разрешения родственников М. А. Доброва, взял его фамилию. Также на судьбу художника повлиял академик Евгений Адольфович Кибрик.

Геннадий работал в милиции (постовым на Белорусском вокзале в Москве), в приёмных отделениях больниц, на психоперевозках, художником в ООО «Арт-Ласта».

Скончался в Москве 15 марта 2011 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище (15 уч.).

Творчество 
Первую большую графическую серию «Автографы войны» художник создаёт в 1970-х годах. Мастерски с натуры нарисованные портреты инвалидов принимают выставкомы, они указываются в каталогах, но их не выставляют в экспозиции.

Графический цикл «Листы скорби», задуманные ещё во время учёбы в Суриковском институте, стали главным детищем творчества Геннадия Доброва, состоящим из сотни графических листов в пяти сериях:
«Автографы войны» (портреты инвалидов Великой Отечественной войны, написанные в Валаамском доме инвалидов, Бахчисарае, Омске, на Сахалине, в Армении), «Реквием» (рисунки остатков фашистских концлагерей в Польше, Чехии и Германии), «Молитва о мире» (результат пяти поездок в воюющий Афганистан), «Международный терроризм» (последствия военных конфликтов в Чечне и Южной Осетии), «Душевнобольные России» (портреты, сделанные в психиатрических больницах разных регионов страны).

 1974—1980 — Создание серии рисунков «Автографы войны».
 1974 — Принят в Московский Союз художников.
 1978—1981 — Работа в технике литографии, офорта. Живописные портреты.
 1981—1982 — Создание картины «Прощальный взгляд».
 1982—1986 — Работа над картиной «Бред преследования».
 1989—2001 — Пять поездок в Афганистан. Создание серии «Молитва о мире».
 1992—2006 — Работа над картиной «Воспоминания о коммуналке».
 1994—2000 — Посещение бывших фашистских концлагерей. Серия «Реквием».
 1999—2004 — Поездки в 124-ю лабораторию г. Ростова-на-Дону. Рисунки «Международный терроризм».
 2002—2004 — Работа над графической серией «Душевнобольные России».
 2004 — Две поездки в г. Грозный. Создание рисунков «Я любил этот город».
 2008 — Поездка в Нью-Йорк на открытие персональной выставки «Зарисовки в память о жертвах Холокоста и их освободителях» в штаб-квартире ООН.
 2008 — Выставка «Реквием» в Эндикотт-колледже в США (шт. Массачусетс).
 Сентябрь-октябрь 2008 — Поездка в разрушенный Цхинвал. Создание рисунков «Южно-Осетинская трагедия».

Выставки 
Участник 68 художественных выставок (московских, республиканских, всесоюзных, персональных и международных).

Имел более 350 публикаций и показов в СМИ.

Работы хранятся в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., в Центральном Историческом музее и в Музее капитуляции Карлсхорст (Берлин).

Награды и звания 
 1987 — За серию «Автографы войны» награждён медалью «Борцу за мир».
 1996 — Почётное звание «Заслуженный художник Российской Федерации».
 2003 — Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
 2004 — Присуждён Диплом Академии художеств РФ за серию станковых рисунков из цикла «Листы скорби».
 2007 — Избрание почётным членом Российской Академии Художеств.
 2010 — Почётное звание «Народный художник Российской Федерации».
 2011 — Избрание членом-корреспондентом Российской Академии Художеств.

Отзывы о творчестве Доброва 
Дмитрий Лихачёв, академик, написал в 1989 году:
Ищут нетронутые уголки Земли жалостливые живописцы… Не ведая сострадания, оберегая собственные чувства, они обходят стороной трагедии и страдания людей. Исключений немного, скажем, творческий подвиг художника Геннадия Доброва…

Т. С. Никитина, критик: …Он брал вещи, которых другие даже боялись касаться, вещи, которые не только находились вне сферы искусства, но противолежали искусству; он брал страшное, увечное, почти безобразное, — и делал это бесстрашно, как хирург бесстрашно входит в палату с тяжелоранеными. Своим материалом он избрал человеческое страдание: судьбы инвалидов войны, жертв геноцида, нищету, обездоленность, безумие.

Он заглядывал в глаза немых, юродивых, безымянных, потерявших все, даже прошлое, в глаза стариков и детей, изувеченных войнами, — и видел в них величие и красоту, истинный масштаб человека, его суть, открывающуюся именно в громадности страдания.

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А-Я. Дополнения. — М.: ОАО «Московские учебники», 2014

Ссылки 
 Художник Геннадий Добров
 Страница на сайте Российской Академии Художеств
 Статья «Сила Добра» Григория Тельнова
 Галерея работ
 Художник Геннадий Добров. «Автографы войны»

Выпускники Московского академического художественного лицея
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Художники России XX века
Члены-корреспонденты РАХ
Почётные члены РАХ
Похороненные на Ваганьковском кладбище